La Coupe Intertoto 2001 est la septième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 2001. 

La compétition est remportée par l'Aston Villa FC, le Paris Saint-Germain et l'ES Troyes AC qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 2001-2002.

Premier tour 

* Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** Qualification après prolongation au match retour
*** Qualification après une séance de Tirs au but au match retour

Deuxième tour

Troisième tour 

* La Gantoise et Lausanne qualifiés grâce aux buts marqués à l'extérieur.

Demi-finales 

* Aston Villa qualifié grâce aux buts marqués à l'extérieur.

Finales 

* Paris et Troyes déclarés vainqueurs grâce aux buts marqués à l'extérieur.

Tableaux

Premier tableau

Deuxième tableau

Troisième tableau

Voir aussi 

 Ligue des Champions 2001-2002
 Coupe UEFA 2001-2002

Coupe Intertoto
Football en 2001